Горностаевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Михайловском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Заря.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены законом Рязанской области от 7 октября 2004 года № 86-ОЗ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Михайловского района Рязанской области
Сельские поселения Рязанской области